

Geografia

Francia 
 Le Pailly – comune nel dipartimento dell'Alta Marna (Grand Est)
 Pailly – comune nel dipartimento della Yonne (Borgogna-Franca Contea)

Svizzera 
 Pailly – comune nel distretto del Gros-de-Vaud (Canton Vaud)